Иван Христов Измирлиев е български общественик и учител, деец на късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Роден е около 1856 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Брат е на бащата на Христо Смирненски Димитър Измирлиев. Остава сирак като малък. Учи в българското училище в родния си град при Димитър Миладинов. По-късно сам работи като български учител в Кукуш. След това напуска учителстването и отваря бакалница, а впоследствие и гостилница. Общински съветник.

Женен е Рушка Шишкова, от рода на Станиш Хаджихристов; техни деца са Екатерина Паница, Невена Измирлиева, Магдалина Измирлиева, Георги и Костадин Измирлиеви.

Загива в 1913 година по време на Междусъюзническата война – не успява да напусне навреме Драма, където живеел при зет си Тодор Паница, и е убит при навлизането на гръцките войски.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Кукуш
Български учители
Измирлиеви (кукушани)